Amana kan syfta på följande:
 Amana (djur) – ett släkte fjärilar
 Amana (växter) – ett släkte liljeväxter

Geografi

Argentina 

 Amaná, ort, La Rioja,

USA 

 Amana (ort), Iowa, Iowa County, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar